R200 může být:

 Radeon R200 – řada grafických procesorů pro osobní počítače
 HN R200 – český supersport
 Coomassie violet R200 – trifenylmethanové barvivo
 R200 (Irsko) – regionální silnice v Irsku